Ајавалулко има више значења:

 Ајавалулко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајавалулко (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Ајавалулко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ајавалулко (Ајавалулко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ајавалулко (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику